Alessandro Bermani – politico italiano
 Andrea Bermani – attore italiano
 Cesare Bermani – storico italiano
 Gaia Bermani Amaral – attrice, conduttrice televisiva ed ex modella brasiliana